Bejenaru este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Bejenaru (n. 1984), pugilist român originar din Republica Moldova
  (n. 1997), jucătoare română de tenis
 Lidia Bejenaru (1953-2021), interpretă de muzică populară din Republica Moldova
 Matei Bejenaru (n. 1963), artist vizual român
 Nicolae Bejenaru (istoric) (1897-1970), istoric medievist român

Nume de familie românești